Бишево се може односити на:
Бишево (острво), острво у Јадранском мору.
Бишево (Рожаје), село у Црној Гори у општини Рожаје.
Бишево (Комижа), насеље на острву Бишеву, град Комижа, Република Хрватска;